Рубче (Львовская область) — село в Перемышлянском районе Львовской области Украины.
 Рубче (Ровненская область) — село в Ровненском районе Ровненской области Украины.